SWI, Stichting Wetenschappelijke Informatie, een onderzoeksbureau in Suriname
 SWI-Prolog, een open source implementatie van de logische programmeertaal